Las Heras ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Gregorio de Las Heras (1780–1866), argentinischer Militärangehöriger und Gouverneur von Buenos Aires

Las Heras bezeichnet zudem
 Departamento Las Heras, Verwaltungseinheit im Nordwesten der Provinz Mendoza im Westen Argentiniens
 Partido General Las Heras, Verwaltungseinheit im Zentrum der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Las Heras (Mendoza), Stadt in der argentinischen Provinz Mendoza
 Las Heras (Santa Cruz), Ort in der argentinischen Provinz Santa Cruz
 General Las Heras, Stadt in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Villa General Juan G. Las Heras, Ort in Gran Buenos Aires

Siehe auch:
 Heras